La Escuela Preparatoria Sam Houston (Sam Houston High School) puede referirse:

 Centro Sam Houston de Matemáticas, Ciencia y Tecnología (anteriormente la Preparatoria Sam Houston) en Houston.
 Escuela Preparatoria Sam Houston (Arlington (Texas))
 Escuela Preparatoria Sam Houston (San Antonio (Texas))
 Escuela Preparatoria Sam Houston (Luisiana)